John O’Shea ist der Name folgender Personen:

 John O’Shea (Regisseur) (1920–2001), neuseeländischer Regisseur
 John O’Shea (Rugbyspieler) (* 1940), walisischer Rugbyspieler
 John O’Shea (Dartspieler) (* 1975), irischer Dartspieler
 John O’Shea (* 1981), irischer Fußballspieler
 John Joe O’Shea (* 1951), irischer Dartspieler
 John J. O’Shea, US-amerikanischer Immunologe